Zimmerman kan syfta på:

 Zimmerman (släkt) – en svensk adelssläkt
 Zimmerman (bilmärke) – ett bilmärke

Geografi

Antarktis 

 Zimmerman (berg),

USA 

 Zimmerman, Minnesota, ort, Sherburne County,